Le sigle STMB peut faire référence à :

 Société du tunnel du Mont-Blanc, actuelle société Autoroutes et tunnel du Mont-Blanc (ATMB) ;
 Société touristique du Mont-Blanc, actuelle Compagnie du Mont-Blanc, la société qui exploite les domaines skiables et remontées mécaniques de la vallée de Chamonix-Mont-Blanc.